Plusieurs personnes ont porté le nom d'Hildebald :

 Hildebald ou Hildebad (Vers 500 - 541), roi des Ostrogoths d'Italie de 540 à 541.
 Hildebald ou Hildebold (Vers 750 - 818), évêque puis archevêque de Cologne de 787 à 818.